Letts ist der Familienname folgender Personen:

 Barry Letts (1925–2009), britischer Schauspieler, Filmproduzent, Regisseur und Drehbuchautor
 Don Letts (* 1956), britischer Regisseur und Musiker
 Edmund A. Letts (1852–1918), britischer Chemiker
 Elizabeth Letts (* 1961), US-amerikanische Schriftstellerin und Sachbuchautorin
 F. Dickinson Letts (1875–1965), US-amerikanischer Politiker
 John Letts (* 1964), US-amerikanischer Tennisspieler
 Ruth Kenley-Letts (* 1958), britische Filmproduzentin
 Tracy Letts (* 1965), US-amerikanischer Schauspieler und Dramatiker
 Sir William Malmsbury Letts (1873–1957), britischer Unternehmer und Automobilpionier 

Letts ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Letts (Indiana)
 Letts (Iowa)

Siehe auch:
 LETS
 Ruth Kenley-Letts (* 1958), britische Filmproduzentin